SRM kan syfta på:

 SRM som en förkortning för Standard Reference Method. SRM-skalan används till för att bedöma färgen på en öl. Från början jämförde man färgen på ölen mot en bestämd färgskala. Idag använder man en spektrometer. 1 SRM = 1,97° EBC.
 Förkortningen för Specificerat riskmaterial vid kategorisering av animaliska biprodukter. Skalle (utom underkäke) inklusive hjärna och ögon, samt ryggmärg från nötkreatur är äldre än 12 månader och skalle inklusive hjärna och ögon och ryggmärg från får och get som är äldre än tolv månader/har en permanent framtand som trängt genom tandköttet ska betecknas som SRM när vävnaderna har sitt ursprung i Sverige eller annat land med försumbar risk för bovin spongiform encephalopati).

 Tidningen Sweden Rock Magazine.

Referenser 

Akronymer